Эс-Сувайда () — одна из 14 мухафаз Сирии.

География 
Административный центр — город Эс-Сувайда. Площадь мухафазы составляет 5550 км². Эс-Сувайда расположена в южной части страны. На западе граничит с мухафазой Даръа, на севере и северо-востоке с мухафазой Дамаск, на юге с Иорданией.

Население 
Мухафаза является компактным местом проживания друзов. Значительное меньшинство также составляют приверженцы восточной православной церкви и небольшая мусульманская община в Эс-Сувайде. Большая часть населения живёт на западе мухафазы, на западных склонах гор Эд-Дуруз (Друзских гор).

По данным на 2013 год численность населения составляет 566 493 человека.

Динамика численности населения мухафазы по годам:

Административное деление 
В административном отношении мухафаза делится на 3 района:

Археология 
При раскопках кургана Тель Карасса (Tell Qarassa North) был обнаружен артефакт возрастом около 9000 лет, представляющий собой 12 сантиметровый фрагмент продолговатого костяного жезла из ребра буйвола с высеченным на нём реалистичным изображением человеческих лиц.

11 000 лет назад община в Тель-Карасса начала практику окультуривания зерновых, став родоначальниками сельского хозяйства. Открытия, сделанные в Tell Qarassa North, являются старейшими свидетельствами окультуривания трёх видов зерновых: один вид ячменя и два вида пшеницы (полба и спельта).

См. также 
 Джабаль аль-Друз — автономное государство друзов во времена французского мандата в Сирии в 1921—1936 годах и 1939—1944 годах

Примечания

Ссылки 
 Провинции Сирии 

Мухафазы Сирии